Monzón ist der Name

 einer Stadt in Spanien in der Provinz Huesca (Aragonien), siehe Monzón
 eines Flusses in Peru, siehe Río Monzón
 eines Distrikts in Peru, siehe Distrikt Monzón
 ein Ort in Peru, siehe Monzón (Peru)
 Monzón (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Monzón ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Monzón (1942–1995), argentinischer Boxer
 Elfego Hernán Monzón Aguirre (1912–1981), guatemaltekischer Präsident
 Fabián Monzón (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Guillermo Antonio Cornejo Monzón (* 1964), peruanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof von Lima
 Luis Alberto Monzón (* 1970), paraguayischer Fußballspieler
 Pedro Monzón (* 1962), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Roberto Monzón (* 1978), kubanischer Ringer